Parti socialiste ( Socialistická strana) může být:

 Parti socialiste (Belgie) – belgická politická strana
 Parti socialiste (Francie) – francouzská politická strana